И́горь Па́влович Попо́в:
 Попов, Игорь Павлович (1913—2001) — американский инженер. Более известен как Егор Попов.
 Попов, Игорь Павлович — театральный менеджер, актёр и руководитель Московского художественного театра.